Kooskeri kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kooskeri (ö, lat 60,48, long 21,30), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 
 Kooskeri (ö, lat 60,63, long 21,21), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar